Franciaország
Rumilly, település Haute-Savoie megyében
Rumilly, település Pas-de-Calais megyében